La Division 2 1972-1973 è stata la trentaquattresima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo col , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Eugeniusz Faber del Lens con 21 gol per il girone A e Gérard Tonnel del Troyes con 31 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Gruppo B

Classifica finale

Playoff

Promozione

Spareggio vincitrice 2.Divisione

Note

Voci correlate 
 Division 1 1972-1973
 Coppa di Francia 1972-1973

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
Ligue 2